Achazja van Israël, koning van Israël van 850 tot 849 v.Chr.
Achazja van Juda, koning van Juda rond 841 v.Chr.